Die 1. Divisjon 1982 war die 38. Spielzeit der höchsten norwegischen Fußballliga und die 20. Saison unter dem Namen 1. Divisjon. Die reguläre Saison begann am 25. April 1982 und endete am 10. Oktober 1982.

Modus 
Die zwölf Mannschaften spielten in einer einfachen Spielrunde mit Hin- und Rückspiel gegeneinander, so dass jedes Team 22 Spiele absolvierte. Meister war der nach dem letzten Spieltag Führende. Die letzten beiden Mannschaften mussten absteigen. Der Drittletzte musste in eine Relegationsrunde gegen die beiden Zweiten der 2. Divisjon (Gruppe A und B).

Saison 
Viking Stavanger wurde zum siebten Mal norwegischer Meister.

Die Saison war zu Beginn geprägt von Ausgeglichenheit. Allerdings lagen über die gesamte Saison nur drei Mannschaften an der Spitze: Vålerengens IF an den ersten fünf Spieltagen, Bryne IL bis zum neunten Spieltag und den Rest der Saison dann Viking. Es waren nach Abschluss der Hinrunde aber die ersten neun Mannschaften nur vier Punkte getrennt. Im Verlauf der Rückrunde änderte sich das Bild nur unwesentlich. Nur Viking konnte sich zwischenzeitlich etwas absetzen – bis auf drei Punkte –, aber nach dem 19. Spieltag hatten sie nur noch einen Punkt Vorsprung auf Lillestrøm SK und auch die nächsten vier Mannschaften lagen nur drei Punkte hinter Viking. Da die Verfolger in den letzten Spielen jeweils schwächelten, konnte sich Viking am vorletzten Spieltag die Meisterschaft sichern.

Von den Aufsteigern Mjøndalen IF, Molde FK und Sogndal IL schaffte nur Mjøndalen den Klassenerhalt.

Teilnehmer

Abschlusstabelle

Ergebnisse

Relegation 
Eik IF konnte sich in der Relegation gegen die beiden Zweiten der 2. Divisjon durchsetzen und stieg auf. Fredrikstad FK musste in die 2. Divisjon absteigen, Steinkjer blieb zweitklassig.

Weblinks 
Norwegisches Fußballarchiv
Zuschauer 1982

Fußballsaison 1982
Eliteserien-Saison (Fußball)